Het seizoen 2010/11 van de Premier League was het negentiende seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Premier League en het 113de seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Aan de competitie deden twintig teams mee. De lijst van teams was op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. Burnley, Hull City en Portsmouth degradeerden het vorige seizoen en werden vervangen door Newcastle United, West Bromwich Albion en Blackpool.

Teams

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#CFC; font-size:11px;">Groen : Thuisteam heeft gewonnen
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#9cF; font-size:11px;">Blauw : Gelijkspel
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#FCC; font-size:11px; margin-bottom:10px;">Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010/11 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Toeschouwers

Scheidsrechters

PFA Team van het Jaar

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Nottingham Forest
| RD1-team02 = Swansea City
| RD1-score01firstleg = 0
| RD1-score02firstleg = 0
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 3

| RD1-team03 = Reading
| RD1-team04 = Cardiff City 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 3 
| RD1-score04secondleg = 0

| RD2-team01 = 'Swansea City
| RD2-team02 = Cardiff City
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 4
| RD2-score02secondleg = 2
}}
Swansea City promoveert en komt in het seizoen 2011/12 uit in de Premier League.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Football League Championship.

Queens Park Rangers

Bijgaand een overzicht van de spelers van Queens Park Rangers FC, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Neil Warnock de titel opeisten in de 
Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League 2011/12.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Peterborough United promoveert en komt in het seizoen 2011/12 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Stevenage promoveert en komt in het seizoen 2011/12 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2010/11
Football League Cup 2010/11
Engels voetbalelftal in 2010
Engels voetbalelftal in 2011

Competitievoetbal 2010/11
Engels voetbalseizoen